Das deutsche Adjektiv katholikal bedeutet:

 im Schweizer Sprachgebrauch dem katholischen Traditionalismus angehörig
 im christlichen Sprachgebrauch einem Katholikos zugeordnet
 im christlich-orthodoxen Sprachgebrauch einem Katholikon zugeordnet